Cet article recense les usages de l'expression statue de la Liberté.

Sculptures 
 États-Unis :
 Statue de la Liberté, autre nom de La Liberté éclairant le monde, sculpture monumentale d'Auguste Bartholdi, érigée à New York (1886)
 Répliques de la statue de la Liberté, situées partout dans le monde
 Statue de la Liberté de Thomas Crawford, couronnant le Capitole des États-Unis à Washington (1863)

 France : 
 Statue de la Liberté de François-Frédéric Lemot, Paris (1792-1800)

 Grèce :
 Statue de la Liberté de Gregorios Zevgolis, Mytilène (1922-1930)

 Hongrie :
 Statue de la Liberté de Zsigmond Kisfaludi Strobl, Budapest (1947)

 Kirghizistan :
 Statue de la Liberté, Bichkek (1999)

 Roumanie :
  de Adolf Huszár et György Zala, Arad (1890), érigée en mémoire des treize martyrs d'Arad
 , Ploiești

 Saint-Marin :
  de , Saint-Marin

Voir aussi 
Répliques de la statue de la Liberté

Musique 
 Statue of Liberty, chanson d'XTC parue sur l'album White Music (1978)

Sport 
 La Statue de la Liberté est un jeu piégé ou trick play au football américain.

Annexes 
 

Liberté